«Метро» () ― польский мюзикл с музыкой Януша Стоклосы и текстами Агаты и Марины Миклашевских. Поставленный хореографом и режиссером Янушем Юзефовичем, он был профинансирован и первоначально спродюсирован Виктором Кубяком. Пьеса, первоначально поставленная 31 января 1991 года в Варшавском драматическом театре, имела большой успех в Польше и примечательна большим количеством молодых артистов, которые начали свою карьеру именно в ней. Среди них: Эдита Гурняк, Катажина Гронец, Роберт Яновский, Михал Милович и Наташа Урбанская .

В 1992 году мюзикл открылся на Бродвее в театре Минскофф, но вскоре был закрыт из-за неблагоприятных отзывов. В 1997 году мюзикл переехал в театр Studio Buffo в Варшаве, где он до сих пор идет в упрощенной аранжировке после более чем 2100 выступлений в общей сложности. По оценкам, за ним наблюдали ок. 2 миллиона зрителей.

Сюжет
Сюжетная линия сосредоточена на группе подростков, которые по разным причинам решили жить в туннелях метро. Каждый из них привносит свою собственную историю и мечты. Подростки принимают участие в кастинге в театр, но у них ничего не получается, и из-за этого они решают организовать свой собственный мюзикл на станции метро. После успеха андеграундного шоу они получают предложение о работе от театра, который ранее их отверг. Возникает дилемма, идти ли за деньгами или за мечтами.

Производство
Впервые мюзикл Метро был поставлен 31 января 1991 года в Варшавском драматическом театре. Поставленный хореографом и режиссером Янушем Юзефовичем, мюзикл был профинансирован и первоначально спродюсирован Виктором Кубяком.

В 1997 году мюзикл переехал в театр Studio Buffo в Варшаве, где он до сих пор идет в упрощенной аранжировке после более чем 2100 выступлений в общей сложности. По оценкам, за ним наблюдали около 2 миллионов зрителей.

Бродвей
Мюзикл открылся на Бродвее в театре Минскофф 16 апреля 1992 года и закрылся 26 апреля 1992 года после 13 представлений и 24 предварительных просмотров. Тексты песен были переведены Мэри Брэкен Филлипс, а режиссером и хореографом был Януш Юзефович. Хотя он был номинирован на премию Тони за лучшую оригинальную партитуру, он получил смешанные отзывы и вскоре был закрыт. Постановка 1998 года в Москве оказалась успешной, и мюзикл до сих пор время от времени ставится как в Польше, так и в России.

Примечания

Ссылки

Польские мюзиклы